Muzafer Sherif (1906-1988), een Turks psycholoog
Vamba Sherif (1973), een Liberiaans schrijver

Zie ook 
Sheriff, een openbaar bestuurder
Sheriff (band), een Canadese rockband
Sharif (doorverwijspagina)